Die 1. Amateurliga Südbaden 1968/69 war die 19. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SV Waldkirch. Der 1. FC Grenzach und Amateure des Freiburger FC mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Die Aufsteiger für die folgende Saison waren der Bahlinger SC und Germania Bietigheim.

Für Südbaden nahm an der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1969 der FC Emmendingen teil und scheiterten erst im Halbfinale an der SpVgg Erkenschwick (Westfalen).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1968
Fußballsaison 1968/69